Castelo Branco steht für:
 eine Stadt in der Region Região Centro in Portugal, siehe Castelo Branco
 eine Verwaltungseinheit auf der Azoreninsel Faial, siehe Castelo Branco (Horta)

Castelo Branco ist der Familienname folgender Personen:
 Camilo Castelo Branco (1825–1890), portugiesischer Schriftsteller, Romancier, Kritiker, Poet und Übersetzer
 Francisco Gil Castelo Branco (1886–1956), brasilianischer Marschall
 Humberto Castelo Branco (1897–1967), brasilianischer Politiker; Präsident Brasiliens
 João Franco Ferreira Pinto Castelo Branco (1855–1929), portugiesischer konservativer Politiker